Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 1990 (The 1990 Women’s Hockey World Cup; Кубок мира по хоккею на траве среди женщин 1990) — 7-й чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин. Проводился с 2 по 13 мая 1990 на стадионе «Home Bush Stadium» в городе Сидней, Австралия.

Чемпионом стала сборная Нидерландов (в 5-й раз в своей истории выиграв чемпионат мира), победившая в финале сборную Австралии со счётом 3:1. Бронзовым призёром стала сборная Южной Кореи, победившая в матче за 3-е место сборную Англии со счётом 3:2.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 
 
 Проходят в полуфиналы

Группа B 
 
 Проходят в полуфиналы

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин 1994

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на официальном сайте Международной федерации хоккея на траве
 Страница о чемпионате на сайте the-sports.org
 Страница результатов чемпионата на сайте todor66.com

1990 (женщины)
Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 1990
Спорт в Австралии в 1990 году
Международные спортивные соревнования в Сиднее
Международные соревнования по хоккею на траве в Австралии
Июль 1990 года